Mărcești se poate referi la:

 Mărcești, Cluj
 Mărcești, Bacău
 Mărcești, Dâmbovița

Vezi și 
 Marcu (nume)
 Mărculești (dezambiguizare)